staw skokowy górny
 staw skokowy dolny